Stazione di Sant'Anna – stazione ferroviaria sulla linea Cagliari-Golfo Aranci
 Stazione di Sant'Anna di Chioggia – stazione ferroviaria sulla linea Rovigo-Chioggia
 Stazione di Sant'Anna-Robella – stazione ferroviaria sulla linea Chivasso-Asti